Closer може имати више значења:
 Closer (албум Џоша Гробана)
 Closer (албум групе Better Than Ezra)
 Closer (албум групе Joy Division)
 Closer (песма групе The Chainsmokers)
 Closer (песма групе Nine Inch Nails)
 Closer (песма групе Travis)
 Closer (песма певача Ne-Yo)